Freystadt kan syfta på:

Geografi

Polen 

  Freystadt in Schlesien – tyska namnet på en kommun, Lubusz vojvodskap, Powiat nowosolski, se Kożuchów 
 Kisielice (kommunhuvudort), Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat iławski,

Tyskland 

 Freystadt, Tyskland, Bayern, Oberpfalz,